Клод Пали́ска (Claude Palisca; 24 ноября 1921, Фьюме, ныне Риека — 11 января 2001, Нью-Хейвен) — американский музыковед хорватского происхождения.

Очерк жизни и творчества 
В 1930 году семья эмигрировала в США. В 1948 году Палиска окончил Гарвардский университет, где изучал историю музыки у О. Кинкелди, композицию у У. Пистона и др. В 1954 году там же защитил докторскую диссертацию «Начало барочной музыки: её корни в теории и полемике XVI века». В 1953—1959 годах преподавал в университете штата Иллинойс, в 1959—1992 годах в Йельском университете (с 1964 профессор, в 1969—1975 декан музыковедческого факультета). В 1971—1972 годах Палиска занимал должность президента Американского музыковедческого общества (AMS), в 1972—1977 годах директор американского отделения Международного музыковедческого общества (IMS).

Основная область научных интересов — музыка и музыкальная теория западноевропейского Возрождения и барокко, преимущественно в Италии. Монографии Палиски «Гуманизм в музыкальном мышлении итальянского Ренессанса» () и «Музыка барокко» () — классические образцы воплощения исторического метода (историзма) в англоязычном музыкознании XX века.

Перевёл (совместно с Г. Марко) на английский язык третью книгу трактата Дж. Царлино «Основы гармоники», (полностью) «Диалог о старинной и современной музыке» В. Галилея, важнейшие документы по истории Флорентийской камераты.

Палиска — основатель и редактор непериодического издания (серии) «Музыкальная теория в переводах» («Music Theory Translation Series»), «Нортоновской антологии западной музыки» (популярная во всём мире нотная хрестоматия), многих статей, в том числе в авторитетных музыкальных энциклопедиях «Die Musik in Geschichte und Gegenwart» и «New Grove Dictionary of Music and Musicians», а также в престижном «Словаре музыкальных терминов».

Сочинения (выборка) 
 Girolamo Mei: Letters on ancient and modern music to Vincenzo Galilei and Giovanni Bardi, ed. by C. Palisca // Musicological Studies and Documents, vol.3. s.l. [Rome], 1960; 2nd revised ed., 1977.
 Baroque music. Englewood Cliffs (NJ), 1968.
 Humanism in Italian Renaissance musical thought. New Haven, 1985.
 The Florentine Camerata: documentary studies. New Haven, 1989.
 Studies in the history of Italian music and music theory. Oxford, 1994 (сборник статей разных лет).
 Music and ideas in the sixteenth and seventeenth centuries, ed. by  by Thomas J. Mathiesen. Urbana (Illinois), 2006. 312 p. (сборник статей разных лет).
 Aria Types in the Earliest Operas  // Journal of Seventeenth-Century Music 9 (2003; последняя статья Палиски, посмертная электронная публикация).

Примечания

Литература 
 Mathiesen T. Claude V.Palisca (1921—2001) // Early Music 29 (2001), pp. 328—329 (некролог)
 Musical humanism and its legacy. Essays in honor of Claude V. Palisca, ed. by N. Kovaleff Baker and B. Russano Hanning. Stuyvesant, NY, 1992 (содержит биографический очерк и список публикаций Палиски).

Ссылки 
 Рецензия (1990) на антологию Палиски «The Florentine Camerata: documentary studies» 

Музыковеды США
Авторы энциклопедий и словарей
Преподаватели Йельского университета
Выпускники Куинс-колледжа (Городской университет Нью-Йорка)
Президенты Американского музыковедческого общества